Lung Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhulong He, vattendrag, Hebei, 
 Dalong He, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar